Græsted (plaats), plaats in Denemarken
 Græsted (parochie), parochie in Denemarken